Borton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Amyas Borton (1886-1969), commander britannique durant la Première Guerre mondiale
Arthur Borton (1814-1893), officier britannique, gouverneur de Malte 
Arthur Borton (1883-1933), officier britannique 
Babe Borton (1888-1954), joueur de baseball américain
Hugh Borton (1903-1995), historien américain, spécialiste de l'histoire du Japon

Pam Borton (née en 1965), entraîneuse de basket-ball américaine

Toponyme

Borton, communauté du comté d'Edgar dans l'Illinois

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme